Alcide Pedretti – militare italiano medaglia d'oro al valor militare
 Benoît Pedretti – calciatore francese
 Carlo Pedretti – storico dell'arte italiano
 Dario Pedretti – ex terrorista italiano
 Ezio Foppa Pedretti – imprenditore italiano, fratello di Tito, col quale fondò la Foppa Pedretti
 Ivo Pedretti – calciatore italiano
 Marco Pedretti – cantante italiano, membro dei Finley
 Marco Pedretti – hockeista su ghiaccio svizzero
 Nino Pedretti – poeta e traduttore italiano
 Paolo Pedretti – ciclista su strada e pistard italiano
 Paride Pedretti – calciatore italiano
 Tito Foppa Pedretti – imprenditore italiano, fratello di Ezio, col quale fondò la Foppa Pedretti
 Victoria Pedretti – attrice statunitense